Osoby o tym nazwisku:
 Dawid Byczkowski – rosyjski duchowny prawosławny 
 Lucjan Byczkowski – polski handlowiec i działacz gospodarczy oraz duński urzędnik konsularny
 Mikołaj Byczkowski – polski wojskowy
 Mikołaj (Byczkowski) – rosyjski duchowny prawosławny
 Stanisław Byczkowski - polski farmaceuta i toksykolog 
 Wiesław Byczkowski – polski prawnik i samorządowiec